Те́мкины-Росто́вские — угасший княжеский род, Рюриковичи, ветвь князей Ростовских. 

Род князей Темкиных внесён в Бархатную книгу.

Родоначальник — князь Иван Иванович Темка Янов-Ростовский (колено X, от Рюрика XIX), внук Ростовского владетельного князя Андрея Александровича; жил в XV—XVI веках. Как князь, не имевший удела, служил воеводою у великого князя Московского и был убит в 1514 году в битве с литовцами под Оршею. Имел четырёх сыновей: Семёна, Юрия, Василия и Григория.

Известные представители

Примечания

Литература 
 
 
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Князья Тёмкины-Ростовские. стр. 183-184.
М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 2. 1810 г. Князья Тёмкины-Ростовские. стр. 28-32.